Prada peut désigner :

Personnalités 

 Adolfo Prada Vaquero (né en 1883), général espagnol et dirigeant militaire des forces républicaines pendant la guerre civile espagnole.
 Ágatha Ruiz de la Prada (née en 1960), styliste espagnole contemporaine dont les parfums sont commercialisés par l'entreprise Puig.
 Alfredo Prada (né en 1959), homme politique espagnol.
 Juan Manuel de Prada (né en 1970), écrivain, éditorialiste et critique littéraire espagnol.
 Manuel González Prada (né en 1844), philosophe et poète péruvien
 Michel Prada (né en 1940), haut fonctionnaire français.
 Mishel Prada (née en 1989), actrice, productrice et scénariste américaine.
 Miuccia Prada (née en 1949), dirigeante de l'entreprise Prada.

Entreprise 
 Prada, groupe de luxe italien, à l'origine un maroquinier, qui a créé la Fondation Prada.

Sigle 

 Personne responsable de l’accès aux documents administratifs dans la législation française, fonction définie aux articles L330-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration, chargée de faire la liaison entre son organisme de rattachement, le public et la Commission d'accès aux documents administratifs

Voir aussi 
 Le Diable s'habille en Prada, roman de 2003
 Le Diable s'habille en Prada, film de 2006.
 The Devil Wears Prada, groupe musical américain.
 Prada Marfa, installation artistique de 2005.
 Prades, Prada en catalan, sous-préfecture des Pyrénées-Orientales.